Теодор Пидерит — ()  (,  — , ) — писатель, по профессии врач.

С 1850 по 1864 год, как политический эмигрант, жил в Вальпараисо, Чили.

Труды 
В области мимики и физиономики основные его труды:
 «Grunds ätze der Mimik u. Physio gnomik» (Брауншв., 1858; 2-е изд.);
 «Mimik und Physiognomik», Детмольд, 1886; перевод в «Артисте», 1891, февраль; 1892, март; 1893, декабрь).

Другие работы:
 «Gehirn und Geist» (Лпц., 1863; русский перевод «Мозг и его деятельность», СПб., 1866);
 «Theor ie das Glü cks» (Лпц., 1867; русс. перевод П. Вейнберга, СПб., 1868);
 «Kuriose Geschichten» (Б., 1872),
 драмы «Sch ö n Rotraut» (1874) и «Charlotte von Wolfenb ü ttel» (1876);
 трагедия «Die St ä dingen»;
 Театр. пьесы П. собраны под заглавием: «Bühnendichtungen» (Норден, 2-е изд., 1882).

Примечания

Источники 
 

Писатели Германии
Медики Германии